Pittrof ist der Familienname folgender Personen:
 Kurt Pittrof (1921–2017), deutscher Ministerialrat und Autor
 Thomas Pittrof (* 1955), deutscher Literaturwissenschaftler

Siehe auch:
 Pittroff
 Pitrof